le lycée Turgot, à Paris 
 le lycée Turgot, à Limoges